Мууринен:
 Мууринен, Антти (род. 1954) — финский футбольный тренер.
 Мууринен, Киммо (род. 1981) — финский баскетболист.